Мало — адміністративна комуна в Італії.
 Мало (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Мало (Швеція) — місто у Швеції, у лені Вестерботтен.